, une ville de Nouvelle-Zélande ;
 Chertsey, une municipalité du Québec ;
 Chertsey, une ville d'Angleterre.